Hemken ist der Name folgender Personen:

 Ernst Hemken (1834–1911), deutscher Maler und Porträtist
 Kai-Uwe Hemken (* 1962), deutscher Kunstwissenschaftler und Hochschullehrer an der Kunsthochschule Kassel
 Manfred Hemken (* 1936), deutscher Politiker (SPD)